Museo diocesano d'arte sacra (Arezzo)
Museo diocesano d'arte sacra (Chiavari)
Museo diocesano d'arte sacra (Faenza)
Museo diocesano d'arte sacra (Giaglione)
Museo diocesano d'arte sacra (Lodi)
Museo diocesano d'arte sacra e benedettino (Nonantola)
Museo diocesano d'arte sacra (Novalesa)
Museo diocesano d'arte sacra (Pienza)
Museo diocesano d'arte sacra Andrea Guardi (Piombino)
Museo diocesano d'arte sacra (San Giorio di Susa)
Museo diocesano d'arte sacra (San Miniato)
Museo diocesano d'arte sacra (Santa Severina)
Museo diocesano d'arte sacra (Sarsina)
Museo diocesano d'arte sacra (Susa)
Museo diocesano d'arte sacra Sant'Apollonia (Venezia)
Museo diocesano d'arte sacra (Volterra)